El término fanático puede referirse a:

 El fanatismo, la pasión exacerbada e irracional hacia algo.
 El fan, una persona que persigue a sus ídolos artísticos o deportivos haciendo de ello una forma de vida.
 Fanático, una novela de suspenso de 1995 de Peter Abrahams.
 The Fan (Fanático/El fanático; 1996), una película estadounidense dirigida por Tony Scott, basada en el libro de Abrahams.
 The Fan, un disco con la banda sonora de la película de Tony Scott.

Enlaces externos